Валерий Иванович Одиноков — российский учёный, доктор технических наук, профессор, директор Института машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения РАН (1992—2013), заслуженный деятель науки РФ (1999).

Биография 
Родился 16 апреля 1939 года в Свердловске.

Окончил Уральский политехнический институт им. С. М. Кирова по специальности «Обработка металлов давлением» (1963).

С 1981 по 1992 год в Свердловском инженерно-педагогическом институте: доцент, с 1983 г. профессор кафедры технической механики.

В 1983 году защитил докторскую диссертацию по специальности «механика деформируемого твёрдого тела».

В 1984 году возглавил новую кафедру сопротивления материалов, в 1988 — объединённую кафедру сопротивления материалов и деталей машин.

В 1992 году избран директором Института машиноведения и металлургии Дальневосточного отделения РАН, находился в этой должности до 2013 года.

С 2010 г. главный научный сотрудник Управления научно-исследовательской деятельностью Комсомольского-на-Амуре государственного университета (КНАГУ).

Получил 100 патентов на изобретения. Автор 250 научных работ, 15 монографий.

Некоторые монографии:
 Численное исследование процесса деформации материалов бескоординатным методом. — Владивосток: Дальнаука, 1995. — 168 с.
 Одиноков В. И., Песков А. В. Применение бескоординатного метода к решению технологических задач в условиях плоской деформации. — Владивосток: Дальнаука, 1996. — 123 с.
 Одиноков В. И., Стулов В. В. Литейно-ковочный модуль. — Владивосток: Дальнаука, 1998. — 150 с.
 Одиноков В. И., Каплунов Б. Г. Моделирование напряженно-деформированного состояния в процессах горячей штамповки. — Владивосток: Дальнаука, 1999. — 112 с.
 Одиноков В. И., Стулов В. В. Получение непрерывнолитых деформированных полых заготовок на литейно-ковочном модуле. — Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 2002. — 140 с.
 Одиноков В. И., Проскуряков Б. И., Черномас В. В. Непрерывный процесс кристаллизации металла при одновременном его деформировании. — М.: Наука, 2006. — 111 с.

Подготовил 11 докторов наук и 32 кандидата наук.

Заслуженный деятель науки РФ (1999). Награждён орденом Почета.

Источники 
 https://www.rsvpu.ru/about/sipi-ugppu-rgppu/o-t/odinokov-valerij-ivanovich/ 
 http://www.imim.ru/index.php/ob-institute/ob-institute-2 
 https://knastu.ru/staff/4170 
 Доктора наук : Интеллектуальный потенциал Хабаровского края : биобиблиогр. справ. / М-во образования и науки Хабар. края; ред.-сост. В. И. Лушнов. — Хабаровск, 2012. — С. 143.

Выпускники Уральского технического университета
Преподаватели Российского государственного профессионально-педагогического университета